Verbauung steht für:
 übermäßigen Landschaftsverbrauch, siehe Zersiedelung
 bauliche Maßnahmen an Gewässern, siehe Flussbau